Уленди́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Наурзумського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — аул Уленди.

Населення — 766 осіб (2009; 1587 в 1999).

Села Каракудук, Урожайне та Шолаккопа були ліквідовані 2008 року.

Примітки 

Сільські округи Наурзумського району